Larry Dixon (artiste)
 Larry Dixon (homme politique)